

Sigle 
 Sigla della provincia autonoma di Bolzano
 Badische Zeitung – quotidiano tedesco
 Berliner Zeitung – quotidiano tedesco
 Berner Zeitung – quotidiano svizzero
 Biblische Zeitschrift – rivista biblica tedesca
 Braunschweiger Zeitung – quotidiano tedesco
 bz – Zeitung für die Region Basel - quotidiano svizzero

Chimica 
 Bz – sigla usata per indicare il gruppo benzoile C6H5-CO-.
 BZ – sigla usata per indicare il 3-chinoclidinile benzilato, un agente paralizzante inodore usato in ambito militare.

Codici 
 BZ – codice vettore IATA di Blue Dart Aviation e Keystone Air Service
 BZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Belize
 BZ – codice ISO 3166-2:AL di Bulqizë (Albania)
 BZ – codice ISO 3166-2:HU di Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungheria)
 BZ – codice ISO 3166-2:IT della Provincia autonoma di Bolzano (Italia)
 BZ – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Buzău (Romania)

Informatica 
 .bz – dominio di primo livello del Belize

Musica 
 B'z – gruppo musicale giapponese

Trasporti 
 BZ – targa automobilistica di Bludenz (Austria)
 BZ – vecchia targa automobilistica di Brno-città (Repubblica Ceca)
 BZ – targa automobilistica di Bautzen (Germania)

Altro 
 BZ – acronimo di Bravo Zulu, segnale navale che significa ben fatto
 BZ – simbolo usato per indicare le benzodiazepine